Ки́мми Ро́бертсон (; род. 27 ноября 1954, Голливуд) — американская актриса кино и телевидения, наиболее известная по роли Люси Моран в сериале «Твин Пикс» и его продолжении.

Биография 
Кимми Робертсон родилась 27 ноября 1954 года в Голливуде. Изначально она избрала себе карьеру балерины, но позже стала актрисой. Благодаря своему высокому голосу часто озвучивает мультфильмы. Помимо работ в кино и на телевидении в 1990 году приняла участие в озвучивании отдельных не-музыкальных частей альбома  Роджера Макгинна ().

Избранная фильмография 

  — Последний девственник Америки / The Last American Virgin — Роуз
  — Уэбстер / Webster — Кики (в одном эпизоде)
 1988, 1992 — Идеальные незнакомцы / Perfect Strangers — разные роли (в двух эпизодах)
  — Дорогая, я уменьшил детей / Honey, I Shrunk the Kids — Глория Форрестер
 1989 — Женаты… с детьми / Married… with Children — Молли (в одном эпизоде)
 1989 — Русалочка / The Little Mermaid — Алана (в титрах не указана)
  — Невероятные приключения Билла и Теда / Bill & Ted’s Excellent Adventures — различные персонажи
 1990 — Школа Грейвдейл /  — Дазер (в тринадцати эпизодах)
 1990—1991 — Твин Пикс / Twin Peaks — Люси Моран, секретарша в приёмной департамента шерифа (в двадцати девяти эпизодах)
  — /  — Эмма Шприц (в одном выпуске)
 1991 — Ни слова маме о смерти няни / Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead — Кэти
 1991 — Байки из склепа / Tales from the Crypt — Лиза (в одном эпизоде)
 1991 — Красавица и Чудовище / Beauty and the Beast
  — Рыбья полиция / Fish Police — Донна (в одном эпизоде)
 1992 — Симпсоны / The Simpsons — Саманта Стэнки, ученица (в эпизоде Bart’s Friend Falls in Love)
 1992 — Твин Пикс: Сквозь огонь / Twin Peaks: Fire Walk with Me — Люси Моран, секретарша в приёмной департамента шерифа (сцены удалены)
 1992 — Бэтмен / Batman: The Animated Series — Элис Плизанс (в одном эпизоде)
 1992 — Русалочка / The Little Mermaid — Алана (в двух эпизодах)
  — Критик /  — разные роли (в двух эпизодах; в титрах не указана)
 1994 — Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон / Leprechaun 2 — подруга туриста
 1994—1996 — Тик-герой / The Tick — Дот (в шести эпизодах)
  — Скорая помощь / ER — Арлена (в одном эпизоде)
  — Эллен / Ellen — Брэнди (в двух эпизодах)
  — Скорость 2: Контроль над круизом / Speed 2: Cruise Control — Лиза
  — Вне веры: Правда или ложь /  — секретарша (в одном эпизоде)
 1998 — Волшебный мир Белль /  — Фифи
  — Бэтмен будущего / Batman Beyond — Марго (в одном эпизоде)
 1999 — Стюарт Литтл / Stuart Little — зрительница на гонках
 1999— — Пеппер Энн /  — Гвен Меззроу (в трёх эпизодах)
  — Мышиный дом / Disney’s House of Mouse — Физер Дастер (в одном эпизоде)
  — Фирменный рецепт / Becker — Дорис (в одном эпизоде)
  — Дрейк и Джош / Drake & Josh — миссис Галлоуэй (в одном эпизоде)
  — Твин Пикс / Twin Peaks — Люси Бреннан (в десяти эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Кимми Робертсон на сайте Rotten Tomatoes
 Интервью с Кимми Робертсон на сайте soundcolourvibration.com

Киноактрисы США